Ел Прадо има више значења:

 Ел Прадо, Ел Прадо Јокнахаб (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Прадо (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Прадо, Ел Меските (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Прадо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Прадо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Прадо, Ел Серон (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прадо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прадо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Прадо (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Прадо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Прадо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику